Душан Попович (, ) ― сербский футболист, нападающий. Победитель Премьер лиги Боснии и Герцеговины.

Биография 
Душан Попович родился 20 апреля 1981 года в городе Неготин. Начал карьеру в клубе «Напредак». В 2002 году перешёл в команду второго по силе дивизиона Сербии и Черногории «Тимок». В январе 2004 года был отправлен в аренду в клуб Австрийской бундеслиги «Адмира Ваккер Мёдлинг». Летом 2004 года Поповича подписал украинский футбольный клуб «Волынь». В 2008 году Душан Попович играл за клуб Премьер лиги Боснии и Герцеговины ― «Модрича», с которым выиграл Боснийскую Премьер лигу, а также вместе с клубом участвовал в розыгрыше Лиги Чемпионов УЕФА 2008/2009. В 2009 году Попович перешёл в клуб Албанской суперлиги ― «Бюлис». В 2012 году он перешёл в другой клуб Албанской суперлиги ― Аполония. В 2015 году перешёл в клуб Канадской суперлиги ― «Милтон СК» из одноимённого города.

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Сербии и Черногории
Футболисты Сербии
Игроки ФК «Напредак»
Игроки ФК «Тимок»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Модрича»
Игроки ФК «Дробета-Турну-Северин»
Игроки ФК «Бюлис»
Игроки ФК «Аполония»